3 grosze – moneta trzygroszowa okresu zaborów bita przez Prusy dla prowincji Prus Południowych w latach 1796 i 1797 na stopę menniczą zbliżoną do polskiej z 1766 r.
 3 grosze 1796 Borussiae – trzygroszowa moneta bita przez Prusy w 1796 r. z umieszczoną po łacinie nazwą państwa Borussiae zamiast łacińskiej nazwy prowincji Prus Południowych
 3 grosze – miedziana moneta trzygroszowa Księstwa Warszawskiego, bita na podstawie dekretu Fryderyka Augusta, króla saskiego, księcia warszawskiego, z dnia 25 czerwca 1810 r
 3 grosze – moneta trzygroszowa okresu zaborów bita przez Prusy dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego w latach 1816 i 1817
 3 grosze 1816 Preuss – trzygroszowa moneta bita przez Prusy w 1816 r. z umieszczoną nazwą państwa PREUSS zamiast niemieckiej nazwy Wielkiego Księstwa Poznańskiego (GR.HERZ.POSEN)
 3 grosze – moneta trzygroszowa Królestwa Kongresowego okresu po powstaniu listopadowym, wprowadzona jako następczyni monet:  i , po zatwierdzeniu 18 maja 1835 r.

Zobacz też 
 3 grosze polskie